Hartlieb von Wallthor ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hartlieb von Wallthor (1921–2011), deutscher Historiker
 Artur Hartlieb-Wallthor (1927–2020), österreichischer Unternehmer
 Berta Camilla Hartlieb von Wallthor geb. Nussbaum (1879–1942), österreichische Dame der Gesellschaft und Opfer des Holocaust
 Carl Vincenz Hartlieb von Wallthor (1785–1862), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Moritz Hartlieb von Wallthor (1852–1936), k.k. Generalmajor